Sofio ist der Familienname folgender Personen:
 Gisella Sofio (1931–2017), italienische Schauspielerin
 Justin Sofio (* 1979), US-amerikanischer Rennfahrer
 Rochard A. Sofio (1946–2009), US-amerikanischer Politiker (Michigan)